Кошаркашка лига Србије у сезони 2007/08. је друго такмичење организовано под овим именом од стране Кошаркашког савеза Србије и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Друга лига Србије.

Први део такмичења

Табела 

Легенда:

Суперлига Србије

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Први пар

Други пар

Финале

Састав шампиона

Спољашње везе 
 Сезона 2007/08.

Кошаркашка лига Србије
Сезона 2007/08. у српској кошарци